Viviano (prefeito pretoriano) - oficial bizantino do 
 Viviano (homem espectável) - aristocrata romano do